Mistrzostwa Europy w Zapasach 2016 odbyły się pomiędzy 8–13 marca 2016 roku w Rydze (Łotwa).

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki
 Wyniki pdf

Mistrzostwa Europy w zapasach
2016 w zapasach
Sport w Rydze